Awde ist der Familienname von:
 Daniel Awde (* 1988), britischer Leichtathlet
 Nicholas Awde, britischer Autor und Übersetzer